Название работ британского художника Бэнкси:
 Девочка с воздушным шаром (2002) — граффити Бэнкси в Лондоне.
 Девочка с воздушным шаром (2006) — картина Бэнкси и перформанс по её уничтожению на аукционе Сотбис.